Elina Svitolina era la detentrice del titolo, ma ha deciso di non partecipare.

Tímea Babos ha vinto il titolo sconfiggendo in finale Kateryna Kozlova con il punteggio di 7-5, 6-1.

Teste di serie 

 Peng Shuai (primo turno)
 Zhang Shuai (primo turno)
 Samantha Stosur (primo turno)
 Tímea Babos (campionessa)

 Julija Putinceva (quarti di finale)
 Zarina Dijas (secondo turno)
 Magda Linette (quarti di finale)
 Pauline Parmentier (secondo turno)

Wild card 

  Eugenie Bouchard (quarti di finale)
  Chang Kai-chen (secondo turno)

 Lee Ya-hsuan (primo turno)

Qualificate 

  Han Xinyun (primo turno)
  Anna Blinkova (primo turno)
  Dalila Jakupovič (secondo turno)

 Zhang Yuxuan (primo turno)
 Lizette Cabrera (primo turno)
 Junri Namigata (primo turno)

Lucky loser 
  Lu Jingjing (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Taiwan Open 2018